Il nome Red Devils è attribuito a:
 i giocatori del Manchester United Football Club
 i paracadutisti della 1st Airborne Division
 la squadra motociclistica Red Devils Roma